Biografies:
 Donald Trump (Queens, 1946), polític i empresari nord-americà, que va exercir com a president dels Estats Units entre el 2017 i 2021
 Donald Trump Jr. (Nova York, 1977), home de negocis estatunidenc, fill de Donald i Ivana Trump
 Elizabeth Christ Trump (1880 – 1966), dona de negocis alemanya establerta als EUA
 Ivana Trump (1949 – 2022), model, esquiadora, escriptora, dissenyadora i empresària
 Ivanka Trump (Nova York, 1981), empresària, socialité i model estatunidenca
 Judd Trump (Bristol, 1989), jugador de snooker anglès, guanyador de vint-i-dos tornejos de rànquing
 Kelly Trump (Bottrop, Alemanya, 1970), actriu porno alemanya
 Mary Trump (Nova York, 1965), psicòloga estatunidenca. Neboda del president Donald Trump, es va fer famosa al juliol del 2020 arran
 Melania Trump (Novo Mesto, 1970), model eslovena i l'esposa del 45è president dels Estats Units
 Tiffany Trump (1993), model de moda i cantant estatunidenca
 Miscel·lània:
 Família Trump, família originària de Kallstadt (Alemanya) diversos familiars es van traslladar als Estats Units al voltant de 1900, entre ells Frederick Trump, els descendents dels quals són coneguts en els àmbits immobiliari, oci, empreses i política
 Trump International Hotel and Tower, o Trump Tower Chicago, gratacel d'ús residencial
 Trump Tower (Nova York), gratacel de 58 pisos a Nova York
 Trump World Tower, gratacel residencial a Manhattan (Nova York)